Альхартсберг () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  30501.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Кассер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии